Fireman ist der Name von:
 Edward L. Fireman (1922–1990), US-amerikanischer Physiker 

Fireman steht für:
 Fireman-Gletscher, ein nach Edward L. Fireman benannter Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 The Fireman, Musikprojekt
 (4231) Fireman, ein nach Edward L. Fireman benannter Asteroid